Europamästerskap 2001 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 2001
Europamästerskapen i fälttävlan 2001
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2001
Europamästerskapen i konståkning 2001
Europamästerskapet i basket för herrar 2001
Europamästerskapet i basket för damer 2001
Europamästerskapet i fotboll för damer 2001
Europamästerskapen i kortbanesimning 2001
Europamästerskapen i skidskytte 2001
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2001
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2001